Церква Воздвиження Чесного Хреста — назва багатьох церков різних християнських конфесій на честь Воздвиження Чесного Хреста.

Україна

Волинська область 
 Церква Воздвиження Чесного Хреста — Туропин, ПЦУ

Львівська область 
 Церква Воздвиження Чесного Хреста — Броди, втрачена
 Церква Воздвиження Чесного Хреста — Дрогобич

Тернопільська область 
 Церква Воздвиження Чесного Хреста — Тернопіль, ПЦУ
 Церква Чесного і животворящого Хреста  — Бучач, УГКЦ
 Церква Воздвиження Чесного Хреста — Монастириська, УГКЦ

Канада 

 Церква Воздвиження Чесного Хреста (Тандер-Бей), українська, греко-католицька

Див. також 
 Костел Воздвиження Чесного Хреста
 Хрестовоздвиженська церква

Багатозначні терміни